Клерже () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клерже, Аксель (1987) — французский дзюдоист.
 Клерже, Георгий Иосифович (1883—1938) — полковник царской армии, генерал-лейтенант Белого движения, командир Персидской казачьей дивизией.
 Клерже, Поль (1868—1935) — актёр и сценарист эпохи немого и звукового кино.